Pöhle steht für:

 Pöhle (Mecklenburg), ein See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Pöhle ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pöhle (* 1994), deutscher Handballspieler